Distribuce softwaru je proces doručení software koncovému uživateli. Podobný název se používá pro kolekci softwarových komponent (programů a dat), které jsou vytvořeny, přeloženy a nakonfigurovány tak, aby byly snadno použitelné pro zamýšlený účel.

Příklady 
Možné příklady distribuce softwaru jsou na:
 Diskety
 CD/DVD
 Blu Ray
 Online služby, jako Valve Steam nebo EA's Origin
 HTTP, FTP a podobné protokoly podporované webovým prohlížečem
 Torrent

Odkazy

Reference

Související články 
 Instalace